

Toponyme 

 Fleury-les-Aubrais, commune française du Loiret ;
 Gare des Aubrais, gare ferroviaire française du Loiret.

Personnage de fiction 

 Baron des Aubrais (1910), personnage de l’opérette la Chaste Suzanne de Jean Gilbert.